

Toponyme 

 Abadam, une zone d'administration locale de l'État de Borno.

Patronyme 

 Alice Abadam (1856-1940), une suffragette et oratrice publique galloise.